Павел Соломонович Хейфец (, Ленинград, РСФСР, СССР — 2003 год) — советский и российский учёный-, член-корреспондент РАО (1996).

Биография 
Родился  в Ленинграде.

В 1966 году — окончил Высшую профсоюзную школу.

В 1985 году — защитил кандидатскую, а в 1995 году — докторскую диссертацию, тема: «Теоретические основы непрерывного многоуровневого образования учащихся профессиональных лицеев».

В 1996 году — избран членом-корреспондентом Российской академии образования и присвоено ученое звание профессора.

С 1961 по 1968 годы — работал преподавателем в профессионально-техническом училище № 69 Ленинграда.

С 1968 года — генеральный директор государственного образовательного учебно-производственного объединения «Российский лицей традиционной культуры», заведующий кафедрой инновационных форм Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов начального профессионального образования Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации.

Являлся заместителем председателя Совета директоров профессионально-технических училищ Санкт-Петербурга, организатор и участник международных, российских семинаров, конференций по проблемам профессионального образования.

Принимал участие в разработке Закона «Об образовании», программ Министерства общего и профессионального образования РФ по развитию профессиональной школы, федеральных и региональных стандартов профессионального образования, в разработке и осуществлении комплексных программ Российской академии образования.

Павел Соломонович Хейфец умер в 2003 году.

Сочинения
 Комплексное методическое обеспечение подготовки квалифицированных рабочих в профессионально-технических учебных заведениях. — Л., 1990;
 Организационно-методические условия создания регионального профессионального училища. — СПб., 1994;
 Теория и практика развития современной профессиональной школы. — СПб., 1994;
 Педагогика повышения общекультурного уровня специалистов профессиональной школы. — СПб., 1995;
 Повышение квалификации как компонент непрерывного образования. — СПб., 1996.

Награды 
 Орден Дружбы (2001)
 Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (1996)
 Почётный знак «За гуманизацию Санкт-Петербургской школы»

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники вузов Санкт-Петербурга
Преподаватели вузов Санкт-Петербурга